Vitamina B9
B9 (empresa)
B9 (tamanho de papel)
Iceberg B-9
Akaflieg Berlin B-9

Desambiguação